Калинино — село в Русско-Полянском районе Омской области России. Административный центр Калининского сельского поселения.

География 
Село находится юго-восточной части Омской области, в степной зоне, в пределах Ишимской равнины, вблизи государственной границы с Казахстаном, на расстоянии примерно 38 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Русская Поляна, административного центра района. Абсолютная высота — 121 метр над уровнем моря.

История 
Основано в 1954 году как центральная усадьба целинного совхоза имени Калинина. Первые жители прибыли из Кировской области, а также соседних сел Бессарабка и Черноусовка.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,2 %, женщины — соответственно 53,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 71 % из 1034 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шестнадцати улиц и трёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Русско-Полянского района